

Attori 
George Wallace (1895-1960) – attore comico australiano
George Wallace (n. 1952) – attore comico statunitense
George D. Wallace (1917-2005) – attore statunitense

Politici 
George Wallace, barone Wallace di Coslany (1906-2003) – politico britannico
George Wallace (1919-1998) – politico statunitense, governatore dell'Alabama e candidato alla presidenza degli Stati Uniti
George Scott Wallace (1929-2011) – medico e politico della British Columbia
George Wallace (n. 1938) – politico liberiano, ministro degli esteri della Liberia dal 2006 al 2007
George Wallace, Jr. (n. 1951) – politico statunitense, figlio del governatore Wallace
George Wallace – politico canadese nell'epoca della colonia della British Columbia

Altre personalità 
George W. Wallace (1872-1946) – ufficiale dell'esercito statunitense
George Wallace (n. 1949) – poeta statunitense
George Wallace – allenatore calcistico, uno dei primi della Fordham University

Altro 
George Wallace – film del 1997 basato sulla vita del governatore dell'Alabama